Ла Ескуадра има више значења:

 Ла Ескуадра (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ескуадра (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескуадра, Гранха Алфредо Руиз (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескуадра (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескуадра (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескуадра (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ескуадра (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескуадра, Кампо Валенсија (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескуадра (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескуадра (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескуадра (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескуадра (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескуадра, Лос Паломо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескуадра, Ромуло Зермењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескуадра (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику